Tosa puede hacer referencia a varios lugares de Japón:

Tosa, ciudad de la prefectura de Kōchi.
Distrito de Tosa, en la prefectura de Kōchi.
Provincia de Tosa, una de las antiguas provincias de Japón, convertida hoy en la prefectura de Kōchi.

Historia
Basado en la provincia homónima, existió la clase Tosa de acorazados de la Armada Imperial Japonesa, siendo el Tosa el líder de esa clase.

Otros
Tosa puede ser también una raza canina.